Beauchamps (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Beauchamps (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia